Dulce Nombre de Culmí kan syfta på:

Honduras 

 Dulce Nombre de Culmí (kommun), Departamento de Olancho, 
 Dulce Nombre de Culmí (ort), Departamento de Olancho,